Palazzo dell'Assemblea nazionale – sede dell'Assemblea nazionale serba
Palazzo dell'Assemblea nazionale – sede dell'Assemblea nazionale slovena